Dobroslawa ist der Name folgender Personen:
 Dobroslawa von Schlawe († nach 1200), pommersche Adlige aus der Linie der Ratiboriden, Tochter Bogislaws von Schlawe 
 Dobroslawa (um 1230), pommersche Adlige aus dem Greifenhaus, Tochter Herzog Bogislaws II.